Langhaar ist eine auftretende Sonderform der Haare und dient vielmals der Bezeichnung von Tieren und Pflanzen:
 Orientalisch Langhaar zählt zu den orientalischen Katzenrassen und bezeichnet die Javanese-Katze
 Deutsch Langhaar bezeichnet eine Fell-Variante des Deutschen Schäferhundes ("Altdeutscher" Schäferhund)
 Langhaarcollie ist eine britische Hunderasse
 Langhaar Whippet ist eine Hunderasse aus den USA
 Langhaariger Scheckhornbock ist ein Käfer aus der Familie der Bockkäfer
 Langhaariger Thymian bezeichnet einen kleinen Strauch aus der Familie der Lippenblütler

Langhaar der Familienname folgender Personen:

 Henry L. Langhaar (1909–1992), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch: langes Haar